Zamfir è un nome di famiglia romeno.

Persone 
 Mihai Zamfir (n. 1940) – scrittore, docente, storico romeno
 Cătălin Zamfir (n. 1941) – sociologo romeno, membro della Academia Română
 Gheorghe Zamfir (n. 1941) – musicista romeno
 Nicolae Victor Zamfir (n. 1952) – fisiatra romeno, membro della Academiei Române 
 Dumitru Zamfir (n. 1954) – generale romeno, della Serviciul Român de Informații
 Sorin Gabriel Zamfir (n. 1966) – politico romeno

Prenome 
 Zamfir Brătescu (1875-1957) – politico romeno
 Zamfir Dumitrescu (n. 1946) – pittore e politico romeno
 Zamfir Ralli-Arbore (1848-1933) – scrittore e giornalista romeno

Toponomastica 
 Zamfir (Montana) – Bulgaria
 Zamfira – villaggio județul Prahova, România
 Mănăstirea Zamfira
 Nunta Zamfirei

Pagine correlate 
 Zamfirescu
 Zamfirești